Хокотал има више значења:

 Хокотал (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хокотал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хокотал (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику